1984

Квалификције за Европско првенство у фудбалу 1984. су се одржале од маја 1982. до децембра 1983. године. 32 репрезентације су биле подељене у 7 група. Француска се квалификовала директно као домаћин првенства.

Квалификоване репрезентације 

 Напомене:
 <div id="1">1 Подебљана година означава првака у тој години
 <div id="2">2 Коса година означава домаћина у тој години

Жреб
Жреб за групну фазу квалификација је одржан 8. јануара 1982. године.

Резиме

Први круг

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Група 5

Група 6

Група 7

Референце

Спољашње везе 

 УЕФА Еуро 1984
 УЕФА Еуро 1984 квалификације

Европско првенство у фудбалу 1984.
Квалификације за Европско првенство у фудбалу 1984.